GJ 1214 или Глизе 1214 — одиночная звезда в созвездии Змееносца. Находится на расстоянии примерно 40 световых лет от Солнца.

Характеристики 
Звезда является красным карликом с видимой звёздной величиной 14,67m и относится к спектральному классу M 4,5. Масса звезды составляет 0,157 массы Солнца, радиус — 0,2 солнечных радиуса. Поверхностная температура — оценочно 3000 Кельвинов (2700 °C). Светимость красного карлика примерно в 300 раз меньше светимости Солнца.
Оценки радиуса звезды — на 15 % превосходят теоретические.

Планетная система 
В 2009 году, команда Гарвардской обсерватории анонсировала открытие экзопланеты GJ 1214 b, потенциально и в значительной степени состоящей из воды и по диаметру относящейся к так называемым «суперземлям».

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от GJ 1214:

Примечания

Ссылки 
 Astronomers Find World with Thick, Inhospitable Atmosphere and an Icy Heart
 G 139-21 / GJ 1214 Solstation.com

Красные карлики
Планетные системы
Планетные системы с одной подтверждённой планетой